Минулорічна чемпіонка Александра Крунич поступилася у першому колі Кірстен Фліпкенс в грі, що була повторенням минулорічного фіналу.

Титул виграла Алісон Ріск, здолавши у фіналі Кікі Бертенс, 0–6, 7–6(7–3), 7–5.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
2019 Women's Singles
2019 у нідерландському спорті